Кариба се може односити на:
 Кариба (град)
 Кариба (брана)
 Кариба (језеро)

К